Печерза — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Нижнеерогодского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Нижнеерогодский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 47,5 км, до центра муниципального образования Лодейки — 8,5 км. Ближайшие населённые пункты — Верхняя Кичуга, Нижняя Кичуга, Афанасовец.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Печерза в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района